

Persone
 Andreas Scholl (1967) – controtenore tedesco
 Franz von Scholl (1772-1838) – ufficiale e ingegnere tedesco addetto alle fortificazioni
 Hans Scholl (1918-1943) – filosofo e antinazista tedesco, fondatore della Rosa Bianca
 Hans Scholl (1942) – astronomo tedesco
 Mehmet Scholl, (1970) – ex calciatore tedesco di ruolo centrocampista
 Robert Scholl, (1891-1973) - politico tedesco, padre di Hans e Sophie Scholl
 Roland Heinrich Scholl (1865-1945) – chimico svizzero
 Sophie Scholl (1921-1943) – attivista tedesca del gruppo antinazista della Rosa Bianca
 Werner Scholl (1922-1944) – soldato tedesco, fratello minore di Hans e Sophie Scholl

variante Schöll
 Adolf Schöll (1805-1882) – filologo classico tedesco
 Fritz Schöll (1850-1919) – filologo classico tedesco, figlio del filologo Adolf

Altro
 2959 Scholl – asteroide della fascia principale